Аксаковка — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Аксаковка — название села Колденен Урджарского района Восточно-Казахстанской области до 2007 года.

Россия 
 Аксаковка — деревня в Кормиловском районе Омской области.